Ego Productions, situé à Paris, a été créé en 1998 par Pascale Breugnot.

Ego Productions a pour but de produire des fictions, des programmes de flux et des documentaires.

Personnes 
Pascale Breugnot: Fondatrice
Pierre-Emmanuel Fleurantin : Producteur/Directeur Général Délégué
Vincent Mouluquet : Producteur/Directeur Général Délégué
Pascal Wyn : Directeur des productions

Notes et références 

Société de production de télévision ayant son siège en France